Ce terme peut faire référence :

 à Guillaume d'Occam, philosophe anglais ;

 au rasoir d'Occam, principe scientifique souvent attribué à ce même philosophe

 au langage de programmation Occam, dont le nom est une référence au philosophe ci-dessus.